Олексы () — польская фамилия. Известные носители:

 Олексы, Марцин (род. 1987) — польский футболист с ампутированной левой ногой, обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша.
 Олексы, Томаш (род. 1976) — польский скалолаз, чемпион Европы по лазанию на скорость (1998).
 Олексы, Юзеф (1946—2015) — польский государственный деятель и экономист, Председатель Совета Министров Польши (1995—1996).